Лос Банкитос има више значења:

 Лос Банкитос (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Банкитос (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Банкитос (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику